Campo Imperatore Near-Earth Objects Survey (CINEOS) est un projet italien qui recherche des objets géocroiseurs.

La recherche est effectuée à l'aide du télescope de Schmidt de la  station d'observation de Campo Imperatore de l'observatoire de Rome situé près du sommet du Gran Sasso.

D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert 1733 astéroïdes (numérotés) entre 1997 et 2005, et la comète périodique 167P/CINEOS en 2004.

Liste partielle d'objets découverts

Références

Liens externes 
 Site officiel

Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes